John Konstantinidis (Astoria, New York, 1965. május 28. –) amerikai nemzetközi futsal labdarúgó-játékvezető. Polgári foglalkozása ortopéd eszközöket forgalmazó igazgató.

Pályafutása

Nemzetközi játékvezetés 
Az Amerikai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) 1999-ben terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több nemzetek közötti futsal válogatott és klubmérkőzést vezetett illetve második, harmadik (időmérő) pozícióban tevékenykedett. Az aktív nemzetközi szolgálattól 2010-ben vonult vissza.

Világbajnokság
Tajvan rendezte az 5., a 2004-es futsal-világbajnokságot, ahol a FIFA JB játékvezetőként foglalkoztatta.

Források 

Amerikai labdarúgó-játékvezetők
1965-ben született személyek
Élő személyek